Weissenhofer ist der Familienname von:
 Michele Weissenhofer (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin
 Ron Weissenhofer (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Weissenhof
 Die Weissenhofer, deutsche Künstlergruppe